Dieser Artikel behandelt die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen bei der Fussball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Die Schweiz nahm zum ersten Mal an der Endrunde teil und schied mit je einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis nach der Gruppenphase aus.

Qualifikation 

Die Schweiz wurde für die Qualifikation in Gruppe 6 gelost und traf dabei auf Italien, Tschechien, Nordirland und erstmals Georgien. Die Schweizerinnen starteten mit einem 3:0-Sieg in Italien, womit sie erstmals in Italien und in einem Pflichtspiel gegen Italien gewannen. Auch die folgenden sieben Spiele wurden gewonnen, so dass sich die Schweizerinnen bereits am 4. Juni 2016 als mindestens einer der besten Gruppenzweiten und am 7. Juni 2016 als Sieger der Gruppe 6 erstmals für die EM-Endrunde qualifizierten. Beste Schweizer Torschützin in der Qualifikation war Ana Maria Crnogorčević mit sieben Toren.

Tabelle

Kader 
Am 3. Juli wurde das Kader benannt. Mit "*" markierte Spielerinnen wurden für das Qualifikationsturnier für die Olympischen Sommerspiele 2016 nominiert.

Vorbereitung 
Nach der erfolgreichen Qualifikation spielten die Schweizerinnen zweimal im Oktober in den USA gegen den Weltmeister und verloren mit 0:4 und 1:5. In das EM-Jahr starteten die Schweizerinnen mit einem Trainingslager in Spanien vom 16. bis 21. Januar mit einem inoffiziellen Spiel gegen Spanien am 22. Januar, das mit 1:8 verloren wurde, aber nicht als offizielles Länderspiel zählt. Im März 2017 nahm die Mannschaft wieder am Zypern-Cup teil, wo sie u. a. auf die EM-Teilnehmer Belgien (2:2) und Italien (6:0, eine der höchsten Niederlagen der Italienerinnen) sowie Nord- (1:0) und im Finale Südkorea (1:0) trafen und das Turnier erstmals gewannen. Am 10. April verloren sie in Skien gegen Vize-Europameister Norwegen mit 1:2. Ferner fand ein Zusammenzug vom 5. bis 13. Juni mit Länderspiel gegen England am 10. Juni statt, dass mit 0:4 verloren wurde. Die unmittelbare EM-Vorbereitung beginnt dann am 3. Juli in Magglingen.

Quartier in den Niederlanden war das Hotel Fletcher Doorwerth in Doorwerth.

EM-Endrunde 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war die Schweiz als bester Neuling Topf 2 zugeordnet.
Die Schweiz trifft in der Vorrundengruppe C im ersten Spiel auf den Nachbarn Österreich, der sich ebenfalls erstmals qualifizierte, dann auf Island und Frankreich. Gegen Frankreich ist die Bilanz negativ: von den bisherigen 20 Spielen gegen die Französinnen wurden nur vier gewonnen und viermal die Punkte geteilt, aber zwölf verloren. Den letzten Sieg gegen die Französinnen, erster offizieller Gegner der Schweiz, gab es am 14. August 2002. Gegen die Isländerinnen gab es in sieben Spielen vier Siege und ein Remis bei zwei Niederlagen, wobei eine Niederlage nur vom isländischen Verband gezählt wird. Gegen Österreich gab es in 13 Spielen elf Siege, ein Remis und nur eine Niederlage, wobei fünf Siege vom Schweizer Verband aber nicht gezählt werden. Die einzige Niederlage gegen Österreich gab es am 19. Mai 1996 in der Qualifikation für die EM 1997 bzw. 2001.

Das erste Endrundenspiel in der Gruppe C ging gegen Österreich durch ein Tor von Nina Burger mit 0:1 verloren. Auch im zweiten Spiel gegen Island gerieten die Schweizerinnen in Rückstand, konnten diesen aber zehn Minuten später ausgleichen und in der zweiten Halbzeit komplett drehen. Damit gewannen sie erstmals ein EM-Endrundenspiel und hatten mit einem Sieg im letzten Spiel noch die Chance das Viertelfinale zu erreichen. Nach einer Notbremse der Französin Ève Périsset, die dafür die Rote Karte erhielt, gelang Ana Maria Crnogorčević auf Vorlage von Martina Moser der Führungstreffer. Diesen konnten die Eidgenossinnen bis zur 76. Minute gegen zehn Französinnen verteidigen, als Torhüterin Gaëlle Thalmann einen von Abily getretenen Freistoss nur ins eigene Tor lenken konnte. Die anschließenden Bemühungen das Siegtor zu erzielen blieben erfolglos, so dass die Schweizerinnen als Gruppendritte ausschieden. Nach dem EM-Aus beendeten Rekordnationalspielerin Martina Moser, Caroline Abbé, Vanessa Bürki und Ersatztorhüterin Stenia Michel ihre internationale Karriere.

Einzelnachweise 

Schweiz
2017 Frauen